Niemcy:
 Lübbecke – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Minden-Lübbecke
 Lübbecke – były powiat

Osoby:
 Fried Lübbecke – niemiecki historyk sztuki

Zobacz też:
 Lübeck
 Minden-Lübbecke